Van het westelijk front geen nieuws (Duits: Im Westen nichts Neues), boek van Erich Maria Remarque uit 1929
Hierop gebaseerd:
 All Quiet on the Western Front (1930), een Amerikaanse film uit 1930 geregisseerd door Lewis Milestone
 All Quiet on the Western Front (1979), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1979, een remake van de film uit 1930
 All Quiet on the Western Front (nummer), nummer van  Bernie Taupin uit 1982, uitgevoerd door Elton John
 Im Westen nichts Neues (2022), een Duitse oorlogsfilm uit 2022